Vistarini è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Vistarino.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel pavese, lodigiano e milanese.

Potrebbe derivare dal toponimo Vistarino in provincia di Pavia.

In Italia conta circa 50 presenze.

La variante Vistarino è dovuta ad errori di trascrizione.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani